Jurk ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jurk (1920–2002), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist
 Thomas Jurk (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrike Jurk (* 1979), deutsche Volleyballspielerin
 Walter Jurk (* 1904), deutscher SS-Führer

Siehe auch
 Jurk!, ein niederländisches Musik- und Kabarettduo